Margarites minutissimus är en snäckart som beskrevs av Jesse Wedgwood Mighels 1843. Margarites minutissimus ingår i släktet Margarites och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
minutissimus